Булгин — село в Охотском районе Хабаровского края. Административный центр Булгинского сельского поселения. Расположено на правом берегу реки Кухтуй, напротив центра района — Охотска.

Население по данным 2011 года — 644 человека.

История 
Официальная дата основания села Булгин — 1792 год.

Своё название село получило от места расположения — Булгинский острог, который назван был в честь якутского боярского сына Булыгина Андрея. Место было удобное во всех отношениях. Протоки Лебяжья и Ланковская изобиловали рыбой. Рядом — рыбные реки Кухтуй и Охота. В окрестностях — масса ягод и грибов.

Упоминания о Булгин встречаются в описаниях Охотска, относящихся к 1770 годам. В этих описаниях говорится о различных постройках в больших количествах. Статус села Булгин присваивается после окончания строительства часовни в ноябре 1792 года.

В 1800—1810 годах в Булгин располагались: морской лазарет, больница, баня, кузница, погреба и амбары, военный подвал. Недалеко от них находилась та самая часовня, построенная в 1792 году.

В 1892 году планировалось переселение Охотской фактории Российско-Американской компанией в Булгин. Но правитель фактории Ленже отверг это предложение, как невыгодное по ряду причин. Доводы, приводимые Ленже, были основаны на затруднениях в сообщении Булгин с левым берегом, он говорил: «Булгин имеет, то неудобство, что он ниже той плоской гряды, на который ныне расположен город и подвержен затоплению от Булгинки, и при напоре воды с моря», и приводит свой довод, незадолго перед тем наводнением, во время которого вода залила все окрестности более чем на 3 фута, исключая одного места не более 20 саженей (43 метра). На этом месте находится заимка охотского купца Бушуева, который подтвердил всё выше сказанное.

Население

Экономика 
Предметом основной производственной деятельности является добыча рыбы и морепродуктов, переработка рыбы и морепродуктов, реализация продукции и воспроизводство рыбы.

В селе есть участковая больница, школа, обслуживающие организации.

С райцентром соединено объездной грунтовой дорогой.

Примечания

Ссылки 
 
 Булгин в Викимапии
 
 Официальный сайт Рыболовецкого колхоза им. Ленина

Населённые пункты Охотского района
Появились в 1790-е годы в России
XVIII век в Хабаровском крае